

Letteratura 
 Heresy – raccolta poetica di Charlee Jacob del 2007

Musica 
 Heresy – gruppo musicale inglese
 Heresy – album dei Paradox del 1989
 Heresy – album di Lustmord del 1990
 Heresy – singolo dei Rush del 1991

Pagine correlate 
 Hearsay